Vance (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Étalle

 Vance County in North Carolina
 Vance (Alabama)
 Vance (South Carolina)

De volgende personen heten Vance 
 Jack Vance, een Amerikaanse sciencefiction- en fantasyauteur
 William Vance, pseudoniem van de Belgische striptekenaar William van Cutsem
 Vance Joy, Australische Singer-songwriter